Долине (, ) — село в Сербии, в общине Канижа, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 516 жителей (по переписи населения 1991 года — 367 жителей).

Демография 
В селе Долине, по переписи 2002 года проживали 446 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 45,8 лет (45,6 года у мужчин и 45,9 года у женщин). В селе есть 221 домашнее хозяйство, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,33.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины